Les Côtes, ancienne commune française de Haute-Saône, rattachée à Passavant-la-Rochère ;
 Les Côtes, hameau de la commune française d'Entremont, en Haute-Savoie ;
 Les Côtes, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;
 Les Côtes-d'Arey, commune française de l'Isère ;
 Les Côtes-de-Corps, commune française de l'Isère ;
 Les Côtes-de-Sassenage, ancienne commune française de l'Isère, rattachée à Sassenage.

-sous-les-Côtes est le suffixe du nom de plusieurs communes françaises de la Meuse :
 Billy-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Buxières-sous-les-Côtes
 Châtillon-sous-les-Côtes
 Combres-sous-les-Côtes
 Frémeréville-sous-les-Côtes
 Gironville-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Halles-sous-les-Côtes
 Hannonville-sous-les-Côtes
 Heudicourt-sous-les-Côtes
 Jouy-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Mesnil-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Mont-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Romagne-sous-les-Côtes
 Saint-Agnant-sous-les-Côtes, ancienne commune
 Saint-Julien-sous-les-Côtes
 Saint-Maurice-sous-les-Côtes
 Viéville-sous-les-Côtes

Voir aussi 
 Tous les articles de Wikipédia commençant par « Les Côtes »